Alfredo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Alfredo Rodríguez (Pianist, 1936) (1936–2005), kubanisch-US-amerikanischer Jazzmusiker
 Alfredo Rodríguez (Pianist, 1985) (* 1985), kubanischer Jazzmusiker